Présentation : Forteresse Invincible est le septième Deck de Structure sorti en France et a pour thème les monstres d'Attributs Terre pour le jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh!. Il contient 40 cartes (33 différentes). Toutes les cartes sont des communes, à l'exception de Exxod, Maître de la Garde (Ultra Rare). Son prédécesseur était Jugement du Magicien et son successeur Le Seigneur des Tempêtes.

Comment utiliser ce Deck 

Voici à peu près ce qui est écrit dans le manuel :

Grâce à des invocations flip de monstres tels que "Golem Sentinelle" ou grâce aux pièges tels que "Ordalie du Voyageur" renvoyez les monstres de votre adversaire dans sa main pour protéger les vôtres. Débarrassez-vous aussi de sa main avec "Criosphinx". Une fois le Terrain nettoyé de ses monstres, lancez des attaques directes en profitant du "Dragon Mégarock" ou de "Bouclier et Épée" pour compenser vos attaques les plus faibles. Achevez-le avec l'effet d' "Exxod, Maître de la Garde".

Liste des cartes

Monstres 

 Exxod, Maître de la Garde (ATK : 0, DEF : 4 000 ) Ultra Rare

 Grand Esprit (ATK : 500, DEF : 1 500 )

 Rat Géant (ATK : 1 400, DEF : 1 450 ) x3

 Maharaghi (ATK : 1 200, DEF : 1700 )

 Sphinx Gardien (ATK : 1 700, DEF : 2 400 )

 Gigantes (ATK : 1 900, DEF : 1 300 ) x2

 Statue de Pierre des Aztèques (ATK : 300, DEF : 2 000 )
 Golem Sentinelle (ATK : 400, DEF : 1 800 )
 Hieracosphinx (ATK : 2 400, DEF : 1 200 )
 Criosphinx (ATK : 1 200, DEF : 2 400 )
 Canons Intercepteurs Moai (ATK : 1 100, DEF : 2 000 ) x2
 Dragon Mégarock (ATK : ?, DEF : ? )

 Statue Gardienne (ATK : 800, DEF : 1 400 )
 Ver Méduse (ATK : 500, DEF : 600 )

 Phalène des Sables (ATK : 1 000, DEF : 2 000 )

Cartes Magies 

 Canyon
 Typhon d'Espace Mystique
 Enterrement Prématuré
 Épées de Révélation de la Lumière
 Bouclier et Épée x2
 Maillet Magique
 Coup du Marteau jaune

 Ectoplasmer
 Contrôle Cérébral
 Ombres Mouvantes

Cartes Pièges 

 Waboku
 Offrande Suprême
 Drainage Magique x2
 Gobelin de Robbin
 Ordalie du Voyageur x2
 Avidité Téméraire
 Dispositif d'Évacuation Obligatoire x2

Notes et références

Sources 
Manuel d'utilisation de ce Deck.

Voir aussi 
 Deck
 Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer
 La Fureur des Profondeurs
 Triomphe du Guerrier
 Jugement du Magicien
 Ré-Volt des Machines

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer